Dette er en liste over Tuvalus premierministre. Premierministeren er landets regeringschef, og bliver valgt af parlamentet. Eftersom der ikke findes politiske partier i landet, kan et hvilket som helst medlem af parlamentet blive nomineret. Generalguvernøren er ansvarlig for at lede valget og for at udråbe vinderen.

Se også 
 Tuvalus generalguvernører

 
Premierministre
Lister over regeringsledere